«Lactalis» — международный французский частный молочный концерн, основанный в 1933 году семьёй Бенье. Штаб-квартира расположена во Франции в городе Лаваль. Компания присутствует в 149 странах мира и является третьим по величине в мире производителем молочной продукции и лидером по выпуску сыра в Европе. Владеет 236 заводами по всему миру, в том числе 69 — во Франции.

История компании 
19 октября 1933 года в городе Лаваль Андре Бенье запускает небольшую сыродельню и производит 17 сыров камамбер из 35 литров молока. Компанию владелец называет своим именем.

Бенье договаривается с местными фермерами о поставках молока и наращивает производство. В 40-х годах в компании работает уже 25 сотрудников, оборот компании достигает 12 млн франков, а объём переработанного молока — 10.000 литров. В 1948 году название меняется на «SARL Société Laitière de Laval A. Besnier & Cie».

В 1950-х компания начинает продажу молока в стеклянных бутылках под маркой «SSL Le Bon Lait». На Национальной сельскохозяйственной выставке она удостаивается медали за вкус и качество сыра «Бенье».
В 1958 году Андре Бенье умирает и его место занимает сын — Мишель. За два года ему удаётся нарастить оборот компании вдвое. В год производится 25 млн голов сыра камамбер, 800 тонн молока и 100 тыс. упаковок сливок.

Рост потребительского рынка в 60-х помогает компании активно расширяться, поглощая молочные производства Западной Франции. Это помогает расширить ассортимент поставляемой продукции. Товарооборот достигает значения в 119 млн франков.
Мишель Бенье запускает бренд «Président», который с этого момента становится флагманским продуктом группы. Применяются упаковки Tetra Pak для длительного хранения стерилизованного молока.
Компанию переименовывают в «Société Laitiere Besnier».

В начале 80-х происходит слияние с двумя крупными молокозаводами — Claudel-Roustang и Atlalait, выработкой козьего сыра.
В 1981 году Лакталис впервые открывает производственную площадку за рубежом, приобретя американскую компанию в городе  (штат Висконсин) и переименовав её в «Fromagerie de Belmont». Через 6 лет ещё один завод построен в Калифорнии.

В 1984—1985 годах строятся производственные площадки: для йогуртов — в Лавале, и для сыра эмменталь — на севере Майенна.

В 90-е Мишель Бенье решает расширяться за счёт рынков Италии, где приобретает третьего по величине производителя моцареллы — , ряда стран восточной европы (Украина, Польша), а также Египта.
Во Франции присоединена компания Société des Caves de Roquefort, и исторический соперник — Bridel.

К 1998 году объём производства сыра составил 400 000 тонн, товарооборот компании — 30 миллиардов франков (за пределами Франции — 10 млрд франков). Численность персонала — 14000 сотрудников.

В 1999 году группа меняет название на «Лакталис» ().
В том же году на месте первой производственной площадки в городе Лавалис открывается исторический музей «Лактополь Андре Бенье», посвященный профессии сыровара.

11 июня 2000 года умирает Мишель Бенье, и управление переходит к его сыну — Эммануэлю.

С товарооборотом в 5,5 млрд евро и объёмом заготовки молока в 6,9 млрд Лакталис становится лидером среди французских молочников и № 2 в Европе. Торговая марка «Президент» присутствует в 128 странах мира.

2004 год — Foodmaster International продаёт группе Лакталис свои активы в Казахстане, Украине и Молдавии.

2005 год — Лакталис становится вторым по величине поставщиком сыра чеддер в Великобритании.

В 2006 году приобретен итальянский бренд Гальбани (), а также создано совместное с Nestle производство охлажденных молочных продуктов. Компания становится вторым по величине мировым производителем молочной продукции.

2007 год — группа приобретает хорватскую компанию Dukat и украинскую — «Молочный дом».

2010 год — приобретаются испанские Forlasa (сыр), Puleva (питьевое молоко) и Sanutri (детское питание). Испания становится вторым рынком сбыта после Италии.
В 2011 году приобретён контрольный пакет акций концерна Parmalat, в 2013-м — словенская Ljubljanske Mlekarne.

2018 год - компания приобретает 177 551 акцию Ляховичского молочного завода в г. Ляховичи, республика Беларусь, т. е. 69,3% уставного фонда. Сумма сделки около 10 млн долларов США.

2019 год - компания приобретает два завода Nestle в Узбекистане, город Наманган Наманганской области, по производству воды, и молочной продукции.

2020 год - компания приобретает завод компании Бель Шостка Украина в городе Шостка,Украина.

Деятельность в России 
В России компания с 1997 года, в 2002 году построен собственный завод по производству плавленного сыра в Истринском районе Московской области, в деревне Лешково.

В 2010 году компания приобрела российский ОАО «Ефремовский маслосыродельный комбинат» в Тульской области.

Примечания

Ссылки 
 Международный сайт компании 

Компании Франции
Производители молочных продуктов
Производители продуктов питания